Сож — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Талашкинского сельского поселения. Население — 59 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1,5 верстах юго-западнее находилась опустевшая деревня Шанино.

География 
Расположена в западной части области в 7 км к югу от Смоленска, на берегу реки Сож.

Транспорт 
В 5 км западнее деревни проходит автодорога  Орёл — Витебск.
В 11 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Тычинино на линии Смоленск — Рославль.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)